Иван Коротков:
 Коротков, Иван Иванович (1885—1949) — советский партийный и государственный деятель.
 Коротков, Иван Никонович (1921—1959) — младший сержант, Герой Советского Союза.
 Коротков, Иван Петрович (1885—1941) — святой Русской православной церкви, мученик.